Hazard Pay (band), een band
Hazard Pay, een televisieaflevering van Breaking Bad